La Richmond River est un fleuve du nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie qui se jette dans l'océan Pacifique.

Géographie 

Long de , il prend sa source au pied des Border Ranges, traverse les villes de Kyogle, Casino, Coraki, Woodburn où il tourne vers le nord pour aller se jeter dans l'océan Pacifique à Ballina. Il a un bassin de  ce qui en fait le sixième de l'état dont  environ sont inondables.

C'est l'un des trois cours d'eau que l'on a l'habitude de considérer comme formant la région des rivières du Nord, les deux autres étant la Clarence River au sud et la Tweed River au nord.

Notes et références 

Cours d'eau en Nouvelle-Galles du Sud
Toponyme évoquant une personnalité